Okręty US Navy o nazwie USS "Montana", pochodzącej od stanu Montana:

 Pierwszy "Montana" (ACR-13) był krążownikiem pancernym typu Tennessee, który pełnił służbę eskortową w czasie I wojny światowej. Został przemianowany na "Missoula" (CA-13)
 Drugi "Montana" (BB-51) miał być pancernikiem typu South Dakota (1920), którego budowę przerwano po położeniu stępki.
 Trzeci "Montana" (BB-67) miał być pancernikiem typu Montana, ale jego budowa została przerwana.

Ze wszystkich 48 stanów które wchodziły w skład Stanów Zjednoczonych w czasach budowania pancerników tylko Montana nie miała pancernika w aktywnej służbie.

Fikcyjne "USS Montana" 
Pancernik USS "Montana" wystąpił w odcinku "Sink The Montana" serii animowanej G.I. Joe.

Filmy The Abyss i The Fifth Missile prezentują fikcyjny okręt typu Ohio noszący nazwę USS "Montana". Okręt w filmie Abyss nosi numer SSBN-741 - w rzeczywistości taki numer nosił "Maine" (SSBN-741)

Krążownik USS "Montana" (CGN-46) wystąpił w odcinku "Dungaree Justice" 4 sezonu serialu J.A.G.

Montana